Czechowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kopciówka
 Czechowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim, w sielsowiecie Bielica
 Czechowszczyzna – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Czechowszczyzna – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory